

Latino 
 domine è il vocativo del latino per "signore!"

Musica 
 Astronomy Domine – canzone dei Pink Floyd
 Domine – gruppo musicale heavy metal italiano fondato nel 1983
 Te laudamus, Domine – canto gregoriano previsto dal rito ambrosiano, e risalente al V secolo
 Veni Domine –  gruppo musicale svedese christian metal

Persone 
 André Dominé – giornalista, enologo, gastronomo e viticoltore tedesco naturalizzato francese
 Eduardo Dominé – ex cestista argentino

Altro 
 Domine, quo vadis? – dipinto di Annibale Carracci
 Exsurge Domine – bolla papale emessa da papa Leone X il 15 giugno 1520